Het tennistoernooi Australian Open werd in 1985 bij de vrouwen voor de 60e keer gehouden. De als tweede geplaatste Martina Navrátilová won het toernooi voor de derde keer door in de finale haar als eerste geplaatste landgenote Chris Evert-Lloyd met 6-2, 4-6 en 6-2 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 1985